Agauria är ett släkte av ljungväxter. Agauria ingår i familjen ljungväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Agauria